Kloster Sulz steht für:
 Kloster Sulz, Ortsteil der Gemeinde Markt Dombühl im Landkreis Ansbach in Bayern. 
 Kloster Sulz (Prämonstratenserinnenkloster), ehemaliges Kloster der Prämonstratenserinnen im Dorf Kloster Sulz in der Gemeinde Markt Dombühl.